

Architettura 
 Castello di Blonay – castello situato nel comune italiano di Avise
 Castello di Blonay – castello situato nel comune svizzero di Blonay

Geografia

Svizzera 
 Blonay – comune nel distretto della Riviera-Pays-d'Enhaut (Canton Vaud)

Persone 
 Godefroy de Blonay (1869-1937) – dirigente sportivo svizzero